Guča je lahko:
 Guča (vas) (Srbija)
 Guča Gora (Bosna in Hercegovina)
 Guča (Srbija)